Гленн Ходдл (; род. 27 октября 1957 года, Хейес, боро Хиллингдон, Лондон) — английский футболист и футбольный тренер. Раньше играл на позиции атакующего полузащитника за такие клубы, как «Тоттенхэм Хотспур», «Монако», «Челси» и «Суиндон Таун». На международном уровне выступал за английскую сборную. Начинал свою карьеру в футбольном клубе «Уотфорд».

В 2007 году был зачислен в Национальный футбольный зал славы, будучи названным самым одарённым футболистом своего поколения. Достигал успехов в качестве тренера в клубах «Суиндон Таун» (вывел в Премьер-лигу), «Челси» (финал кубка ФА), «Саутгемптон», «Тоттенхем Хотспур» (финал кубка Лиги), «Вулверхэмптон Уондерерс». В качестве тренера английской сборной выводил национальную команду во второй раунд чемпионата мира 1998 года, где команда проиграла по пенальти Аргентине. С лета 2014 года ассистент Харри Реднаппа в КПР.

Игровая карьера 
Гленн Ходдл родился в городе Хейес, Миддлсекс. Он начал свою карьеру в «Уотфорд», будучи выпускником их молодёжной академии. Ходдл также сыграл более 45 матчей за свою среднюю школу, прежде чем был замечен в школьной футбольной игре проходящим скаутом, который, по-видимому, выгуливал свою собаку в то время.

«Тоттенхэм Хотспур» 
Ходдл попал в клуб, будучи ещё школьником, в апреле 1974 года, по рекомендации легенды «шпор» — Майкла Чиверса. Он успешно преодолел проблемы с коленями в раннем подростковом возрасте, выиграл молодёжный кубок Англии, а позже дебютировал в возрасте 17 лет, выйдя на замену в матче с «Норвич Сити», в августе 1975 года. Тогда «шпоры» сыграли вничью 2:2. Ходдл был вынужден ждать до февраля 1976 года, чтобы начать матч первого дивизиона в стартовом составе. Тем не менее, он сразу же заявил о себе, нанеся опасный удар по воротам опытного английского вратаря «Сток Сити» — Питера Шилтона.

Достижения 
 «Тоттенхэм Хотспур»
 Обладатель Кубка УЕФА (1): 1984
 Обладатель Кубка Англии (2): 1981, 1982
 Обладатель Суперкубка Англии (1): 1981
 Итого: 4 трофея

 «Монако»
 Чемпион Дивизиона 1 (1): 1987/88
 Обладатель Кубка Франции (1): 1991
 Итого: 2 трофея

Факты 
 В 1987 году Крис Уоддл и Гленн Ходдл, выступавшие тогда за «Тоттенхэм», записали песню Diamond Lights, которая в апреле поднялась до 12-го места в британском хит-параде синглов. По опросу же компании «Марс» эта песня вошла в пятёрку худших песен всех времён.

Примечания

Ссылки 
 Hoddle quotes

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Суиндон Таун»
Игроки ФК «Челси»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Суиндон Таун»
Тренеры ФК «Челси»
Тренеры сборной Англии по футболу
Тренеры ФК «Саутгемптон»
Тренеры ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Тренеры ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Члены Зала славы английского футбола